Лас Кастиљас има више значења:

 Лас Кастиљас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Кастиљас (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику